Resident Evil henviser til forskellige artikler:

Spil 
 Resident Evil (serie) – Horrorspilserien set som en helhed.
 Resident Evil (spil) – Den første udgivelse i Resident Evil-spilserien.

Film 
 Resident Evil (filmserie):
 Resident Evil (film) – Den første film som er løst baseret over spilserien, udgivet i 2002
 Resident Evil: Apocalypse – Efterfølgeren til den første Resident Evil-film, udgivet i 2004
 Resident Evil: Extinction – Udgivet i 2007
 Resident Evil: Afterlife – Udgivet i 2010
 Resident Evil: Retribution – Udgivet i 2012
 Resident Evil: The Final Chapter – Udgivet i 2016